Пауль Оскар Крістеллер ( 22 травня 1905, Берлін — 7 червня 1999, Нью-Йорк) — американський історик і філософ. Зробив великий внесок у процес реабілітації Ренесансу як самостійної історичної епохи. Йому також належить оригінальна інтерпретація гуманізму, багато в чому продиктована його розумінням філософії. Лікар. Іменний професор Колумбійського університету (емерит). Член Американського філософського товариства (1974). Нагороджений  Американської академії медієвістики (1992).

Біографія 
Народився в заможній єврейській родині. Від народження мав прізвище Ґрефенберґ (Gräfenberg), але його батько, Оскар Ґрефенберґ, помер ще до його народження. 1919 року Крістеллер взяв собі прізвище відчима Генріха Беняміна Крістеллера (1871—1942)., який був небожем відомого гінеколога Сумуеля Крістеллера. У 1911—1923 роках Пауль Крістеллер відвідував Гімназію Моммзена у Берліні.

Докторський ступінь здобув 1929 року у Гейдельберзькому університеті за дисертацію, присвячену Плотіну. Серед його вчителів були , Карл Ясперс, Ріхард Кронер та Мартін Гайдеґґер.

Після приходу до влади нацистів у 1933 році переїхав до Італії. В Італії в 1935—1938 роках викладав у Вищій педагогічній школі. Після прийняття в 1938 році расових законів Муссолін виїхав з Італії до США. Там викладав філософію в Єлі, з осені того ж року і до кінця життя викладач Колумбійського університету — з 1948 професор (повний з 1956), з 1968 іменний, з 1973 емерит. У 1965 році отримував пропозицію перейти до Гарварду, проте відмовився.

Визнаючи гуманізм одним із ключових явищ Ренесансу, Крістеллер, однак, не став шукати в ньому філософської основи. Якщо інші вчені бачили в гуманізмі і філософський, і філологічний аспекти, то Крістеллер наполягав на тому, що гуманізм, що вийшов зі studia humanitatis, мав справу з виключно лінгвістичними питаннями і не стосувався онтології.

Його другом був Едвард Ловінський, вони були знайомі ще зі студентських часів у Гейдельберзі . Також його другом був  .

Серед нагород — Premio Galileo Galilei (1968), почесний ступінь Римського університету. У 1984 році він став стипендіатом МакАртура.

З 1940 року одружений, дружина Едіт, з 1992 року — вдівець.

Вибрані праці 
 Der Begriff der Seele in der Ethik des Plotin (= Heidelberger Abhandlungen zur Philosophie und ihrer Geschichte, Band 19), Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 1929, (Dissertation Universität Heidelberg, Philosophische Fakultät, 1928, VII, 110 Seiten, 8°).
 The Philosophy of Marsilio Ficino. New York 1943. Deutsch 1972 (siehe unten).
 The School of Salerno. Its development and its contribution to the history of learning. In: Bulletin of the History of Medicine. Band 17, Nr. 2, 1945, S. 138–194. Erweitert auch in: Paul Oskar Kristeller: Studies in Renaissance Thought and Letters. Rom 1956, S. 495–551.
 The Renaissance Philosophy of Man. University of Chicago Press, Chicago 1948.
 The Modern System of the Arts, in Journal of the History of Ideas, 12, 1951, S. 496–527 und 13, S. 17–46; Nachdrucke 1965, 1980 und 1990 (deutsche Übersetzung in: Humanismus und Renaissance II. Fink, München 1980).
 Die italienischen Universitäten der Renaissance. Scherpe, Krefeld 1953.
 The Classics and Renaissance Thought. Harvard University Press, Cambridge 1955.
 Beitrag der Schule von Salerno zur Entwicklung der scholastischen Wissenschaft im 12. Jahrhundert. In: Josef Koch (Hrsg.): Artes liberales. 1959; Neuausgabe: Leiden/Köln 1976 (= Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters. Band 5), S. 84–90.
 The Myth of Renaissance Atheism and the French Tradition of Free Thought. In: Journal of the History of Philosophy. Band 6, 1968, S. 233–243.
 Der italienische Humanismus und seine Bedeutung. Helbing und Lichtenhahn, Basel 1969.
 Marsilio Ficino e Ludovico Lazzarelli. Contributo alla diffusione delle idee ermetiche nel Rinascimento. In: Studies in Renaissance Thought and Letters. 2. Auflage. Rom 1969 (= Storia e Letteratura. Band 54), S. 221–247.
 Die Philosophie des Marsilio Ficino. Klostermann, Frankfurt am Main 1972 (= Abendland. Forschungen zur Geschichte des europäischen Geisteslebens. Neue Folge. Band 1). Englisch 1943 (siehe oben).
 Humanismus und Scholastik in der italienischen Renaissance. In: Humanismus und Renaissance (= Humanistische Bibliothek, Reihe I: Abhandlungen. Band 21). 2 Bände. München 1974–1976, Band 2, S. 87–111.
 L’Etat présent des études sur Marsile Ficin. In: Platon et Aristote à la Renaissance. Paris 1976 (= De Pétrarque à Descartes. Band 32), S. 59–77.
 Humanismus und Renaissance. 2 Bände. Hrsg. von Eckhard Keßler mit Übersetzungen aus dem Englischen von Renate Schweyen-Ott. Fink, München 1974–1976 (= Humanistische Bibliothek. Hrsg. von Ernesto Grassi. Band I, 21–22); ebenda 1980: Band 1: Die antiken und mittelalterlichen Quellen. ISBN 3-7705-1815-2; Band 2: Philosophie, Bildung und Kunst. ISBN 3-7705-1816-0.
 Neue Quellen zur Salernitaner Medizin des 12. Jahrhunderts. In: Gerhard Baader, Gundolf Keil (Hrsg.): Medizin im mittelalterlichen Abendland. Darmstadt 1982 (= Wege der Forschung. Band 363), S. 191–208; zuvor (italienisch): Nuove fonti per la medicina salernitana del secolo XII. In: Rassegna storia salernitana. Band 18, 1957, S. 61–75.
 Learned Women of Early Modern Italy: Humanists and University Scholar. In: Patricia H. Labalme (Hrsg.): Beyond Their Sex.. Learned Women of the European Past. New York/ London 1980, S. 91–116.
 Studien zur Geschichte der Rhetorik und zum Begriff des Menschen in der Renaissance. Gratia, Göttingen 1981.
 La Scuola di Salerno. Il suo sviluppo e il suo contributo alla storia della scienza. In: Paul Oskar Kristeller (Hrsg.): Studi sulla Scuola medica salernitana. Neapel 1986, S. 11–96.
 als Hrsg.: Studi sulla Scuola medica salernitana. Neapel 1986 (= Istituto italiano per gli studi filosofici. Hippocratica civitas. Band 1).
 Die Ideen als Gedanken der menschlichen und göttlichen Vernunft. Winter, Heidelberg 1989, ISBN 3-598-25030-4.
 Latin Manuscript Books Before 1600. Monumenta Germaniae Historica. Cosmopolitan Science and Art Service, New York 1948. 4. Auflage: München 1993.
 A Life of Learning. The 1990 Charles Homer Haskins Lecture. 1990
 Iter italicum. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the Renaissance in Italian and other libraries. Brill, Leiden 1995, ISBN 90-04-10122-5 (1 CD-ROM, identisch mit der Ausg. London 1963–1997).
 als Hrsg.: The Renaissance Philosophy of Man. Petrarca, Valla, Ficino, Pico, Pomponazzi, Vives. University of Chicago Press, Chicago, Ill. 1996.
 Studies in Renaissance Thought and Letters. 4 Bände. Edizioni di Storia e Letteratura, Rom 1956–1996.

Примітки

Література 

 Kay Schiller, "Paul Oskar Kristeller, Ernst Cassirer and 'Humanistic Turn' in American Emigration,” in Exile, Science and Bildung: The Contested Legacies of German Intellectual Figures.
 Thomas Gilbhard: Bibliographia Kristelleriana. A Bibliography of the Publications of Paul Oskar Kristeller. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 2006 (Sussidi eruditi 72).
 Kristeller, Paul Oskar. "A Life of Learning", Charles Homer Haskins Lecture for 1990. American Council of Learned Societies Occasional Paper No. 12 (date not shown).
Hans Peter Obermayer, "Deutsche Altertumswissenschaftler im amerikanischen Exil: Eine Rekonstruktion". Berlin (de Gruyter) 2014.

 Martin Woessner, Heidegger in America (Cambridge, 2011), esp. chap. 2.
 Martin A. Ruehl, The Making of Modernity: Renaissance Italy and German Historical Imagination, 1860—1930 (Cambridge, MA, 2015).

Посилання 

 Obituary
 Finding aid to Paul Oskar Kristeller papers at Columbia University. Rare Book & Manuscript Library.

Члени Гайдельберзької академії наук
Члени Американського філософського товариства
Філософи за алфавітом
Отримувачі гранту Ґуґґенгайма
Члени Американської академії мистецтв і наук
Лауреати стипендії Мак-Артура
Випускники Гайдельберзького університету
Викладачі Вищої нормальної школи в Пізі
Викладачі Єльського університету
Статті з джерелами з Вікіданих
Померли в Нью-Йорку
Померли 1999
Померли 7 червня
Уродженці Берліна
Народились 1905
Народились 22 травня
Гуманізм епохи Відродження
Члени Американської академії медієвістики